Waterhouse Football Club é um clube de futebol de Kingston, na Jamaica. Foi fundado em 1968 como Harlem Kickers, mudando em definitivo para Waterhouse em 1979. A equipe compete na Jamaican National Premier League. Seu estádio recebe o nome de Waterhouse Stadium e tem capacidade para 5.000 torcedores.

O Waterhouse tem sido um dos clubes que mais representa o futebol jamaicano no Liga dos Campeões da CONCACAF, nos últimos dez anos.

Títulos
Jamaican National Premier League: 2

 1997/1998, 2005/2006
Jamaican Cup: 3
 2004, 2008, 2013

Ligações externas
 Waterhouse F.C. em Golocaljamaica 
 Waterhouse F.C em ogol.com.br 

Clubes de Futebol da Jamaica